Vuistje, een handgebaar
Boks, een Nederlandse televisieserie
BoKS, een computerbeveiliging programma
Boksen, een vechtsport
Joost Boks (1904-1986), een Nederlands architect
Joost Boks (1942-2020), een Nederlandse hockeyspeler

Zie ook 
 Box (doorverwijspagina)